Bielz kan som auktorsförkortning betyda:

 Eduard Albert Bielz
 Michael Bielz

Robotskapade auktorsförkortningar